Karlov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Karlov (okres Žďár nad Sázavou)
 Velký Karlov (okres Znojmo)